Latur (district), een district van de Indiase staat Maharashtra
 Latur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Latur